2467 км, 2467-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 2467 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 791735.
 2467 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 826775.